ainu nyelv
 ainu nép

egyéb
 ainuk, J. R. R. Tolkien által kitalált lények 
 ainu vagy hokkaido inu, kutyafajta